Петрашко — польская, русская или украинская фамилия. Известные носители:
 Петрашко, Владимир Михайлович (род. 1963) — советский боксёр.
 Петрашко, Игорь Ростиславович (род. 1975) — украинский экономист, политический деятель.
 Петрашко, Ян (1911—1988) — польский католический епископ.
 Петрашко — польский шляхетский род.